88-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 88-я параллель северной широты — Северный Ледовитый океан
 88-я параллель южной широты — Антарктида

См. также 
 88-й меридиан восточной долготы
 88-й меридиан западной долготы